Niemcy:
 Hohenlohe – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Hohenlohe – dzielnica Neresheimu

Osoby:
 Fryderyk Ludwik Hohenlohe – niemiecki książę
 Christian Hohenlohe – niemiecki książę, generał, przemysłowiec i właściciel dóbr ziemskich na Śląsku oraz na Węgrzech (w tym w Tatrach)

Inne:
 Hohenlohe Werke AG - spółka
 Hohenlohe – dekanat
 Hohenlohe – hrabstwo
 Hohenlohe – kraina geograficzna
 Hohenlohe – ród

Zobacz też:
 Hohenlohe-Ingelfingen